Georg Bicker (1754-1823), est un médecin allemand.
 Jan Bernd Bicker (1746-1812), est un commerçant et homme politique néerlandais.
Patronyme néerlandais